Gopher può avere diversi significati.

Gopher – Il protocollo di rete basato su un modulo server . 
Gopher – (anche Gopher D o Unto Ke) è un rapper e cantante italiano, ex membro del gruppo reggae Sud Sound System, ora solista.
Gopher – nome comune di diverse specie di roditori della famiglia geomyidae.